Fayette é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Fayette (Alabama)
Condado de Fayette (Geórgia)
Condado de Fayette (Illinois)
Condado de Fayette (Indiana)
Condado de Fayette (Iowa)
Condado de Fayette (Kentucky)
Condado de Fayette (Ohio)
Condado de Fayette (Pensilvânia)
Condado de Fayette (Texas)
Condado de Fayette (Tennessee)
Condado de Fayette (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos